Honda Indy 200 at Mid-Ohio — этап IndyCar Series на трассе Mid-Ohio Sports Car Course в Лексингтоне, штат Огайо, США.

История 
Современные «чампкары» дебютировали на трассе в Лексингтоне в 1980-м году. С 1983-го года серия CART приезжала на трассу 21 год подряд. В 2007-м году этап был восстановлен, но уже как сдвоенный этап других серий — IRL IndyCar и ALMS.

Этап также примечателен для истории автоспорта тем, что довольно часто его удавалось выигрывать по два года подряд. Только за историю гонок серии CART таких случаев набралось шесть, в том числе четыре подряд в 1990—1997.

Наиболее известные гонки 
 1987: Менее чем за 20 кругов до финиша в гонке уверенно лидировал Бобби Рейхол. Однако, американцу не удалось повторить достижение Брайана Редмана времён Формулы-5000 — Бобби застрял за отстающим на круг Риком Мьяскивичем и, в итоге, его догнал и обогнал Роберто Герреро. Колумбиец в итоге выиграл гонку, однако через несколько дней Роберто попадает в серьёзную аварию на тестах в Индианаполисе и на некоторое время выпадает из соревнований.
 1989: Тео Фаби приносит Porsche их единственную победу в программе в серии Indy Car.
 1990: Отец и сын Андретти под аккомпанемент проливного дождя делают «семейный» дубль.
 1993: Третья победа Эмерсона Фиттипальди в Мид-Огайо. Стартовавший с поула Найджел Менселл выбыл из борьбы за победу вскоре после старта, повредив переднее антикрыло в борьбе с Полом Трейси. Канадец уверенно лидировал первые 20 кругов, но, в итоге, вылетел с трассы при попытке обогнать Скотта Пруэтта.
 1998: Майкл Андретти попадает в серьёзную аварию на задней прямой, столкнувшись колёсами с Пи-Джей Джонсом. Его автомобиль несколько раз перевернулся и преземлился в песчаную зону безопасности вне трассы.
 2009: Скотт Диксон устанавливает рекорд серии IRL IndyCar по числу побед, выигрывая гонку серии в 20-й раз.
2019: Скотт Диксон выигрывает гонку на Мид-Огайо в шестой раз. На последнем круге Диксон сдержал своего напарника по команде Феликса Розенквиста, и на финише гонщиков разделило всего 0,0934 секунды.
2020: Из-за пандемии COVID-19 на трассе прошли две гонки подряд, чтобы компенсировать отменённые этапы. Первую гонку выиграл Уилл Пауэр, вторую  — Колтон Херта.

Спонсоры 
21 ноября 2006 было подписано спонсорское соглашение с компанией Honda. Японский автопроизводитель стал титульным спонсором уик-энда. 5 июня 2007 был заключён ещё один спонсорский контракт — Westfield Insurance получив чуть меньшие права стал со-спонсором соревнования серии IRL IndyCar.

Телевидение и сроки проведения 
С 1984-го года Большой приз выпадал на уик-энд дня Труда. Однако в 1990-м сроки соревнования были перенесены на две недели вперёд. Однако уже через 4 года сроки гонки снова изменились — излишне прохладная погода и дожди вынуждают организаторов перенести гонку на лето. В итоге временем проведения гонки стала середина августа — в уик-энд после Brickyard 400 серии NASCAR.

При возвращении Большого приза в 2007-м году, сроки его проведения определялись интересами канала ABC. Каналу было удобнее, чтобы соревнование в Мид-Огайо проходило следом за финальным раундом крупного турнира по гольфу. C уходом трансляций на Versus сроки гонки изменились на более привычные — с 2009-го года гонка вновь проходит во второй уик-энд августа.

Победители гонок разных лет

CART / IRL IndyCar

Атлантический чемпионат / Indy Lights

Формула-5000 
До создания серии CART свой этап в Мид-Огайо проводила другая северо-американская серия на машинах с открытыми колёсами — Формула-5000. Этап был отменён с закрытием серии.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт серии IndyCar
 Официальный сайт трассы Мид-Огайо